Compañía de servicio de patrulla de milicias de propósito especial "Tornado" ( RPSMOP "Tornado" ) — Fue una unidad especial de voluntarios del Ministerio del Interior de Ucrania,creada en septiembre de 2014 en la estructura del Departamento de Estado del Ministerio del Interior de Ucrania en la región de Zaporizhzhia sobre la base del personal del disuelto batallón de voluntarios Shakhtarsk ,el Batallon Tornado  se disolvió por orden del Ministro del Interior Avakov el 18 de junio de 2015.

Creación 
Después de la disolución debido a los frecuentes casos de saqueo , el batallón de milicias de propósito especial Shakhtarsk se dividió en dos grupos: la unidad "St. Mary" del Ministerio del Interior, que incluía voluntarios de "Shakhtarsk" y "Azov" y un grupo de empleados del Ministerio del Interior, principalmente residentes de las regiones de Lugansk y Donetsk, a partir de los cuales se decidió crear una nueva unidad de voluntarios del Ministerio del Interior "Tornado"  .

El 23 de octubre en Zaporizhzhia en el centro de prensa "TEZIS. TV" realizó una presentación de la nueva unidad especial del Ministerio del Interior a periodistas y miembros del público. el Comandante Danylo Volya  señaló que la unidad funcionará como parte de una empresa a la Tarea principal o oposición al separatismo en el este de Ucrania. El personal de "Tornado" planeo realizar tareas de reconocimiento y sabotaje   .

Un número significativo de empleados de la empresa son ex convictos,incluidos varios convictos  .

Historia

Escándalos en torno a "Tornado" en otoño de 2014 
El 2 de noviembre, el Servicio de Seguridad de Ucrania detuvo con armas en Kiev a seis excombatientes del "Shakhtarsk", que fueron aceptados en el "Tornado"  . Según el centro de prensa de la SBU,que nombró al batallón "Shakhtarsk" — el batallón "Shakhtar", estos eran miembros... de un grupo subversivo particularmente peligroso...ex empleados de los órganos del interior" que "tenían la tarea de cumplir una serie de órdenes privadas de carácter allanamiento"  .Según la versión del comando "Tornado", se trataba de combatientes de la recién creada unidad del Ministerio del Interior, pero con certificados antiguos del "Shakhtarsk", que arribaron a la capital en busca de ayuda humanitaria recogida por voluntarios  . El 12 de noviembre, los combatientes de Tornado informaron que el alcalde de Zaporizhzhia, Oleksandr Sin, se negó a cumplir con la orden del ministro del Interior Avakov de colocar una unidad especial en la ciudad, a pesar de que el Departamento de Vivienda y Servicios Comunales de Zaporizhzhia supuestamente ya había encontrado locales, y voluntarios — se entregaron productos alimenticios y de primera necesidad ,Según representantes de Tornado, durante las negociaciones con el alcalde, supuestamente intentaron detenerlos.

Según la versión del servicio de prensa de Oleksandr Sin representantes armados de "Tornado" irrumpieron por la fuerza en la oficina del alcalde, quien llamó a la policía  . Se agrega que se decidió estacionar el batallón en el distrito de Berdyansk, y no en Zaporizhzhia, de acuerdo con la decisión del comando de la guarnición militar de Zaporizhzhia.

Stanitsa Luganska 
El 1 de enero de 2015 la empresa "Tornado" llegó a Stanytsia Luhansk, donde fue alojada en un hospital ferroviario, privándola así de su estatus protegido. A continuación, la clínica fue atacada a tiros por militantes prorrusos  . Poco después de llegar, miembros de la unidad comenzaron a registrar a los transeúntes en las calles y confiscar sus teléfonos celulares. Lo explicaron como un "cheque" y prometieron que los teléfonos serían devueltos a la administración estatal del distrito, pero nunca se devolvió ninguna de las propiedades incautadas. Después de eso, los miembros de la unidad comenzaron registros ilegales de edificios residenciales de residentes civiles. Durante ellos, "requisaron" cosas valiosas, golpearon y humillaron a los dueños, amenazando con dispararles. También se conocen casos de desaparición de personas que fueron detenidas y trasladadas al hospital ferroviario .

Arresto del Comando Tornado 
En marzo de 2015, la fiscalía militar inició un proceso penal en virtud de los artículos 255 (creación de una organización criminal), 127 (comisión de actos violentos relacionados con la violencia sexual), 115 (asesinatos) del Código Penal de Ucrania debido a que el los policías crearon una compañía separada del servicio de patrulla de propósito especial " Tornado" del Ministerio del Interior de Ucrania en la región de Lugansk de una organización criminal y la comisión de actos delictivos particularmente graves por parte de sus empleados. 

El 17 de junio de 2015, en el marco de esta investigación, los empleados del departamento de seguridad interna del Ministerio del Interior junto con los investigadores de la fiscalía militar detuvieron a ocho empleados de la empresa separada Tornado, incluido el comandante de esta unidad,el teniente de policía Ruslan Onishchenko, anteriormente condenado cinco veces ,El tribunal eligió medidas preventivas para los ocho detenidos,incluidos siete empleados del Ministerio del Interior.

Inmediatamente después de que comenzaran las detenciones de las fuerzas especiales,sus combatientes, 100 personas registradas oficialmente en el Ministerio del Interior y otras 70 personas desconocidas,se encerraron en su base en las instalaciones de una escuela cerca de Lysychansk y se negaron a permitir que los investigadores ingresaran al territorio. de la base  .

Desbandada 
Al día siguiente, la empresa Tornado fue disuelta por orden del Ministro del Interior de Ucrania, Arsen Avakov. Al comentar sobre esta situación, “Tornado” dijo que la detención del comandante estaba relacionada con su lucha contra el contrabando  . El jefe de la administración militar-civil regional de Luhansk, Hennadiy Moskal, quien previamente apeló al Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa con la demanda de desarmar a los batallones Tornado y Chernihiv debido a la actividad criminal,dijo que los luchadores solo están encubriendo su vergonzoso comportamiento con tales declaraciones. Según él, la unidad no quiere pelear y nunca ha participado en operaciones de combate, sino que se ha convertido en un grupo delictivo organizado.

Después de disolverse 
El 9 de octubre de 2015 una unidad compuesta por combatientes que pasaron un control especial adicional pasó a formar parte del regimiento "Peacemaker"  .

El ex soldado de la compañía Oleksandr Pugachev  fue acusado del asesinato de dos policías de Dnipro , que, según el testimonio del jefe de la UAVZ, Georgy Uchaikin, se llevó a cabo con un arma tomada de un patrullero  .

Véase también 

 Unidades especiales para la protección del orden público en Ucrania
 Ministerio del Interior de Ucrania

Referencias 

Ucrania
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar